Lundazi steht für:

 Lundazi (Sambia), Ort in Sambia
 Lundazi (Distrikt), Distrikt in Sambia
 Lundazi (Fluss), Fluss in Sambia